Gaulhofer ist der Name von:

 Gaulhofer,  österreichischer Hersteller von Fenster und Türen in Österreich
 Karl Gaulhofer (1885–1941), österreichischer Turnpädagoge, Eugeniker und Kulturkritiker
 Gaulhofer (Gemeinde Strallegg), Ortsteil von Strallegg, Bezirk Weiz, Steiermark